Knijnenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Knijnenburg (* 2002), niederländische Leichtathletin
 David Knijnenburg (* 1967), australischer Schauspieler